

Місця 
 Біті (Саскачеван) — село в канадській провінції Саскачеван.
 Біті (Невада) — неадміністративне місто в штаті Невада.

Прізвища